MBV steht für:
 Masa Airport (IATA-Code), Flughafen von Masa (Papua-Neuguinea), Morobe Province, Papua-Neuguinea

mbv steht für:
 Mbulungische Sprache (ISO-639-3-Code), westatlantische Sprache in Guinea

m b v steht für:
 m b v, Album (2013) von My Bloody Valentine

Abkürzung